Kamperveen (plaats)
 Kamperveen (gemeente)
 Kamperveen (waterschap)
 André Kamperveen, Surinaams voetballer en politicus, slachtoffer van de Decembermoorden